The Eye (engl.: ‚Das Auge‘) steht für:

 The Eye (Album), Album der Heavy-Metal-Band King Diamond
 The Eye (2002), Hongkonger Horrorfilm (2002)
 The Eye 2, Hongkonger Horrorfilm (2004), Fortsetzung des obigen
 The Eye – Infinity, Hongkonger Horrorfilm, dritter Teil der Reihe
 The Eye (Film), US-amerikanischer Horrorfilm (2008)
 London Eye, ein Riesenrad in London